L'édition masculine 2004 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 3 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Carlos Moyà remporte l'épreuve de simple, Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi celle de double.

Lauréats 
Carlos Moyà remporte son  en simple en battant en finale David Nalbandian. Il s'agit de son  et  sur terre battue. C'est la  qu'il s'impose à Rome, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi remportent leur  ensemble en battant en finale la paire australienne tenante du titre Wayne Arthurs/Paul Hanley. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2004) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2004
Sport en Italie en 2004
Rome
Tennis en mai 2004